AA Portuguesa ist der Name folgender Sportvereine:

 AA Portuguesa (RJ), Sportverein aus Rio de Janeiro, Brasilien
 AA Portuguesa (SP), Sportverein aus Santos Brasilien